Ålgård FK é um clube de futebol da Noruega fundado em 1915. Sua sede fica em Ålgård.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1915
Clubes de futebol da Noruega